Bergeaud ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Bergeaud (* 1960), französischer Basketballtrainer
 David Bergeaud (* 1968), französischer Komponist
 Emeric Bergeaud (1818–1858), haitianischer Schriftsteller